19-й меридиан — воображаемая линия на поверхности Земли:
 19-й меридиан восточной долготы
 19-й меридиан западной долготы

См. также 
 19-я параллель